Schachbundesliga 2008/09 steht für:

 Schachbundesliga 2008/09, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2008/09 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2008/09 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2008/09 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga